Францу́зский ежего́дник — периодическое издание Института истории АН СССР (затем ИВИ АН СССР, затем ИВИ РАН), посвящённое проблемам истории Франции. Издаётся с 1958 года (с перерывом в 1990—1999 годах). 

Главными редакторами ежегодника последовательно были акад. Вячеслав Петрович Волгин (1958—1962), д.и.н. Альберт Захарович Манфред (1962—1976), д.и.н. Виктор Моисеевич Далин, (и.о. отв. ред. 1977—1980), д.филос.н. Вадим Валентинович Загладин (1980—1989), д.и.н. Александр Викторович Чудинов (с 2000 по настоящее время).

В 2002 году соиздателем ежегодника стал Центр франко-российских исследований в Москве, благодаря чему издание приобрело международный статус.

Французский ежегодник координирует работу российских историков-франковедов, публикует статьи зарубежных учёных. На страницах издания в различные годы появлялись работы таких всемирно известных специалистов по истории Франции как Ж. Лефевр, Э. Лабрусс, П. Ренувен, А. Собуль, М. Домманже, Ж. Годшо, В. Марков, М. Коссок, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби, М. Вовель, Б. Бачко, Ж. О. Будон, Ж. Делюмо, Р. Десимон, Ж. Дюма, П. Генифе, Ф. Козандей, Д. Крузе, Ф. Крузе, К. Мазорик, Т. Ленц, М. Озуф, А. Руссо, Ж. Ф. Сиринелли, А. Форрест и др.

Литература 
 Оболенская С. В. Первая попытка истории «Французского ежегодника» // Французский ежегодник 2002. М., 2002.
 Чудинов А. В. Прошлое и настоящее отечественного франковедения: трудный путь «Французского ежегодника» // Imagines mundi: альманах исследований всеобщей истории XVI—XX вв. № 5. Сер. Интеллектуальная история. Вып. 3. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. С. 16-27.
 Чудинов А. В. И пятьдесят, и десять лет спустя. Двойной юбилей «Французского ежегодника» // Французский ежегодник 2009. М., 2009.
 Чудинов А. В. История Французской революции: пути познания. М.: Политическая энциклопедия, 2017. Гл. 8 "Французский ежегодник".
 Бовыкин Д. Ю. Вторая молодость «Французского ежегодника», или 60 лет нашему изданию  // Французский ежегодник 2018: Межкультурные контакты в период иностранной оккупации. М.: ИВИ РАН, 2018. C. 5-9.

Ссылки 
 Официальный сайт Французского ежегодника
 Старый сайт Французского ежегодника
 Французский ежегодник в «Живом Журнале»

Ежегодники
Журналы России по алфавиту
Научные журналы СССР
Научные журналы России
Журналы РАН
Русские исторические журналы
История Франции